Cahannes ist der Familienname folgender Personen:

 Dagobert Cahannes (* 1950), Schweizer Sportreporter und Stadionsprecher
 Franz Cahannes (1951–2021), Schweizer Gewerkschafter